Martín Gómez, nombre y apellido, puede referirse a:

 Martín Gómez el Viejo, pintor renacentista español;
 Martín Gómez el Joven, pintor español, nieto del anterior;
 Martín Gómez de Herrera, religioso español del siglo XVI;
 Martín Gómez de Lázaro y Pérez, religioso español;
 Martín Gómez, arquitecto argentino;
 Martín Gómez, futbolista argentino;
 Martín Gómez, futbolista panameño;
 Martín Gómez (músico Bandeño)